Roche es una palabra francesa que significa roca. Ha dado lugar a numerosos topónimos y es un apellido muy común.

Empresa 

 Hoffmann-La Roche, conocida por Roche empresa farmacéutica suiza.

Personajes 

 Édouard Roche, astrónomo francés (1820-1883).
 Kevin Roche, arquitecto estadounidense de origen irlandés.
 Luis Roche, urbanista venezolano (1888-1965).
 Luis Armando Roche, cineasta venezolano (1938-).
 Marcel Roche, médico venezolano (1920-2003).
 Raymond Roche, motociclista.
 Stephen Roche, ciclista irlandés.
 Nicolas Roche, ciclista irlandés, e hijo de este último.
 Tony Roche, tenista australiano.
 Mazo de la Roche
 Genaro Roche

Lugares 

 La Roche-sur-Yon, distrito de Francia
 Roches, comuna del cantón de Berna en Suiza.
 Roche, comuna del cantón de Vaud en Suiza.
 Roche, comuna francesa en el departamento de Isère.
 Roche, comuna francesa en el departamento de Loira.
 Roche, una delimitación geográfica dentro del pueblo Conil de la Frontera, Cádiz en España que incluye:
 Acantilados de Roche
 Faro de Roche
 Playa de Roche
 Pinares de Roche
 Roche (Cornualles), Inglaterra

Otros 

 Roche En el Perú, a mediados del siglo veinte, era frecuente el uso de la palabra "roche" (verbo arrochar), haciendo referencia a las actividades de acusar, acosar y avergonzar a alguna persona o institución. Esta palabra, impide que en el uso cotidiano se emplee la palabra escrache. Popularmente, se decía: "se le puede arrochar" o "hay que hacerle roche", para intentar desenmascarar y abatir la insensibilidad de alguien que pretendía no mostrar vergüenza por haber efectuado alguna acción equivocada o controversial.

 Límite de Roche, región del espacio afectado por la fuerza de marea de otro objeto.
 Lóbulo de Roche, región del espacio cercano a estrellas binarias.
 Hoffmann-La Roche, empresa farmacéutica suiza.